Diese Stammtafel zeigt die verwandtschaftlichen Beziehungen der Königinnen und Könige Schottlands untereinander sowie zu anderen Herrscherhäusern. Die Herrscher Schottlands sind mit der Krone von Schottland markiert.

Analog zur Liste der Herrscher Schottlands beginnt diese Stammtafel mit Kenneth I. und endet mit Anne von Großbritannien, in deren Regierungszeit durch den Act of Union (Vereinigungsgesetz) im Jahr 1707 die seit einem Jahrhundert bestehende Personalunion zwischen den Königreichen Schottland und England aufgelöst und durch eine Realunion ersetzt wurde. Damit wurde das Königreich Großbritannien begründet, welches weiterhin mit Irland in Personalunion vereint blieb.

Stammtafel

Siehe auch 
 Stammliste der Könige von England und Schottland
 Stammtafel der Herrscher Großbritanniens

Schottland
Schottische Geschichte
!Stammtafel der Konige von Schottland
!Stammtafel der Konige von Schottland